Linkenbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde und Ort:
 Linkenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Linkenbach (Eitorf), in dessen Ortsteil Mühleip aufgegangener ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Linkenbach (Aisch-Flutkanal), rechter Zufluss des Aisch-Flutkanals (zur Aisch) gegenüber von Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Linkenbach (Grenzbach), rechter Zufluss des Grenzbachs (zur Wied) bei Linkenbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Linkenbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll bei Ehrang, kreisfreie Stadt Trier, Rheinland-Pfalz

Linkenbach ist ein Familienname:
 Hermann Linkenbach (1889–1959), deutscher Reiter
 Klaus Linkenbach (1932–2000), deutscher Kirchenmusiker und Komponist

Siehe auch:
 Lingenbach